Machinekamer (brug)
 Machinekamer (lift)
 Machinekamer (schip)
 Machinekamer (ijsbaan)
 Machinekamer (zwembad)